Tonny har flere betydninger:
 Tonny – en alternativ form af drengenavnet Tony
 Tonny (film fra 1962) – en norsk dramafilm af Nils R. Müller og Per Gjersøe
 Tonny (film fra 2010) – en dansk kortfilm af Jesper Vidkjær Rasmussen
 Tonny (Belgien) – en bygd i den belgiske provins Luxembourg